Ле́сли Энн Уо́ррен (; род. 16 августа 1946, Нью-Йорк, США) — американская актриса и певица, номинированная на «Оскар» и «Эмми», лауреат премии «Золотой глобус», которая за свою карьеру снялась в более чем ста кино- и телепроектах. Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах «Виктор/Виктория», «Улика», «Воровка», «Полицейский», «Цвет ночи» и «Секретарша».

Карьера 
Ростом в 5 футов и 8 дюймов, Лесли Энн Уоррен начала свою карьеру как танцовщица в балетной труппе. В возрасте семнадцати лет она поступила в Актёрскую студию, став на том момент самой молодой её студенткой. В 1963 году она дебютировала на Бродвее в мюзикле «110 и в тень», а два года спустя выиграла премию Theatre World Award за свою главную роль в мюзикле «Пропади ты пропадом! Кошка!». В 1973 году она сыграла роль Скарлетт О’Хары в мюзикле «Скарлетт», который получил смешанные отзывы и не был продолжительным.

Пережив неудачное прослушивание на главную женскую роль в фильме 1965 года «Звуки музыки», Уоррен снялась в телевизионном мюзикле «Золушка». Главная роль в проекте дала толчок её карьере на экране и актриса начала получать роли в крупных проектах, таких как «Самый счастливый миллионер» (1967) и «Один-единственный подлинно оригинальный семейный оркестр» (1968). В период 1970—1971 годов она достигла ещё большей известности благодаря роли в популярном телесериале «Миссия невыполнима», за которую она получила свою первую в карьере номинацию на премию «Золотой глобус». В семидесятых Лесли Энн Уоррен в основном снималась на телевидении, исполняя главные роли в телефильмах и мини-сериалах. В 1978 году она выиграла «Золотой глобус» за исполнение главной роли в мини-сериале «79, Парк-авеню».

Прорывом в карьере на большом экране для Лесли Энн Уоррен стала роль Нормы Кэссиди в картине «Виктор/Виктория». Она получила за свою роль хорошие отзывы от критиков и номинации на премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана. Её карьера пошла в гору, и в последующие годы она снялась в таких фильмах как «Ночь на небесах» (1983), «Выбери меня» (1984), «Автор песен» (1984), за которую она получила очередную номинацию на «Золотой глобус», «Улика» (1985), «Воровка» (1987) и «Полицейский» (1988). После съемок в провальных в прокате фильмах «Это пари стоит выиграть» (1989) и «Жизнь — дерьмо» (1991), главных ролей в крупных фильмах у Уоррен стало гораздо меньше, за исключением коммерчески успешного мюзикла «Жизнь в стиле кантри» (1992). Она исполняла в основном роли второго плана в таких фильмах как «Цвет ночи» (1994) и «Попутчики» (1997). На более позднем этапе карьеры она исполняла более характерные роли, такие как стареющая актриса в фильме Стивена Содерберга «Англичанин» (1999) и роль злодейки в чёрной комедии «Убить миссис Тингл». Большую часть двухтысячных Уоррен провела за съемками в независимых фильмах, а также периодически появлялась на телевидении, в таких сериалах как «Уилл и Грейс» и «Отчаянные домохозяйки».

Личная жизнь 
С 1967 по 1974 год была замужем за Джоном Питерсом, в этом браке родился сын Кристофер. С 2000 года замужем за Рональдом Тафтом.

Фильмография

Награды и номинации 
 1971 — номинация на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса второго плана на ТВ» («Миссия невыполнима»).
 1978 — премия «Золотой глобус» в категории «Лучшая драматическая актриса в телесериале» («79, Парк-авеню»).
 1983 — номинация на премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана» («Виктор/Виктория»).
 1983 — номинация на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса второго плана» («Виктор/Виктория»).
 1985 — номинация на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса второго плана» («Автор песен»).
 1990 — номинация на премию «Эмми» в категории «Лучшая актриса мини-сериала» («Семья шпионов»).
 1991 — номинация на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса мини-сериала» («Семья шпионов»).

Примечания

Ссылки 

 

Выпускники Высшей школы музыки и искусства (Нью-Йорк)
Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа
Актрисы телевидения США
Актрисы театра США
Актрисы мюзиклов США
Киноактрисы США